Međuzonska nogometna liga Bosne, također i kao Međuzonska nogometna liga Bosne i Hercegovine, je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1962./63.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bilo "Jedinstvo" iz Brčkoga.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Druga savezna liga 1962./63.
 Hercegovačka zona 1962./63.
 Međupodsavezna liga Banja Luka 1962./63. 
 Međupodsavezna liga Tuzla 1962./63.
 Zonska liga podsaveza Zenica 1962./63.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Fudbalski klub "Rudar" Ljubija : 1928. – 1992., Rijeka, 2014., , str. 36-38 
 Dario Hamzić: Omladinski fudbalski klub "Prijedor" : 1919. – 1992., Rijeka, 2012., , str. 86-95  
 Milan Ždrale: FK "Jedinstvo"-Brčko (1919 - 1989), Brčko, 1989. str. 70 
  

1962-63 1
 1 međuzona
1962-63 1 MZ